Vatovavy Fitovinanyregionen är en region i Madagaskar. Den ligger i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Antananarivo. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Vatovavy Fitovinanyregionen är varierad.

Vatovavy Fitovinanyregionen delas in i:
 Ikongo
 Manakara

Följande samhällen finns i Vatovavy Fitovinanyregionen:

 Nosy Varika
 Manakara
 Ikongo
 Sahavato
 Mananjary
 Ifanadiana
 Amboanjo
 Ifatsy
 Vohimanitra
 Savana

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Madagaskar